

Onomastica 
 Matic – forma slovena del nome proprio di persona italiano Mattia

Persone 
 Bernardo Matić (1994) – calciatore croato
 Bojan Matić (1991) – calciatore serbo
 Darijan Matič (1983) – calciatore sloveno
 Darko Matić (1980) – ex calciatore croato
 Igor Matić (1981) – ex calciatore serbo
 Ivanka Matić – cestista serbo
 Nemanja Matić (1988) – calciatore serbo
 Stipe Matić (1979) – calciatore croato
 Uroš Matić (1990) – calciatore serbo naturalizzato macedone
 Veran Matić – giornalista serbo
 Veselin Matić – cestista e allenatore di pallacanestro serbo